Карневали () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Карневали, Герман (род. 1955) — венесуэльский ботаник, специализирующийся на орхидных.
 Карневали, Даниэль (род. 1946) — аргентинский футболист, вратарь.
 Карневали, Эрио — итальянский художник, скульптор, дизайнер и декоратор.